Асамблея — (, ) — загальні збори членів якої-небудь організації, часто міжнародної, які географічно віддалені між собою. В залежності від статуту та масштабу організації, асамблея може бути основним або лише консультативним органом. У будь-якому випадку, асамблея передбачає представництво всіх частин, територій або членів організації.

Міжнародні 
 Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй
 Парламентська асамблея Ради Європи — один з двох головних статутних органів Ради Європи
 Парламентська асамблея НАТО — консультативний міжпарламентський орган Північно-Атлантичного Альянсу
 Всесвітня асамблея охорони здоров'я (ВАОЗ) — вищий керівний орган Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Національні 
 Національна асамблея Франції — нижня палата парламенту Франції
 Асамблея народу Казахстану — консультативно-нарадчий орган при Президенті Казахстану

Див. також 
 Нарада
 Збори
 Віче
 Мітинг
 Конгрес
 Симпозіум
 Конференція

Посилання 
 Асамблея  //